Новопокровська селищна громада:
 Новопокровська селищна громада — громада у Дніпропетровській області
 Новопокровська селищна громада — громада у Харківській області